Mubarak Wakaso (Tamale, 1990. július 25.) ghánai válogatott labdarúgó, a KAS Eupen játékosa kölcsönben a Sencsen csapatától.

Statisztika

Klub 
2014. december 11-e szerinti állapot.

Család 
Testvére, al-Haszan  Vákászu szintén labdarúgó és az Olimbiakósz Lefkoszíasz játékosa.

Sikerei, díjai 
 Celtic
Skót Premiership 2014–15
Skót ligakupa: 2014–15

 Csiangszu Szuning
Kínai Szuperliga 2020

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Mubarak Wakaso a Bdfutbolon
Wakaso Mubarak a Futbolmen
Mubarak Wakaso a Transfermarkton

Ghánai labdarúgók
1990-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
Az Elche labdarúgói
A Villarreal labdarúgói
A Villarreal B labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A Rubin Kazany labdarúgói
A Celtic labdarúgói
A Las Palmas labdarúgói
A Panathinaikósz labdarúgói
A Granada labdarúgói
A Deportivo Alavés labdarúgói
A Csiangszu Szuning labdarúgói
Az Eupen labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
A Kínai Szuperliga labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Élő személyek